Kauvosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kauvosaari (ö i Lappland), Tornedalen, 
 Kauvosaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar